

Geografia 
 Zealand – città del Canada

Personaggi immaginari 
 Lew Zealand – personaggio dei Muppet

Pagine correlate 
 Sjælland